A104 ou  A.104  peut faire référence à :

Aéronautique 
 Aero A.104, un avion de reconnaissance et de bombardement tchèque.

Autoroutes 
 Autoroute allemande A104, branche de la A100 à Berlin ;
  Autoroute française A104 reliant Gonesse à Collégien ;
  Autoroute russe A104, reliant Moscou à Doubna.